

UPF est un sigle désignant plusieurs organisations :

Organisations professionnelles 
 Union internationale de la presse francophone
 Union des producteurs de films
 Union des professionnels du funéraire
 Union des professionnels de la fiscalité (Belgique)
 Union des ports de France
 Union des pruniculteurs français (Cofidou-UPF)
 Union photographique française
 Union progressistes des procureurs (Unión Progresista de Fiscales) (Espagne)
 Union des Producteurs de Films

Politique 
 Union paneuropéenne de France, mouvement européen créé en 1960 à l'initiative du général de Gaulle, rattaché à l'Union paneuropéenne internationale fondée à Vienne en 1926 par Richard Coudenhove-Kalergi.
 Union populaire française, groupe parlementaire constitué en 1939 par des dissidents du PCF opposés au pacte germano-soviétique.
 Union pour la France, alliance électorale française entre le RPR et l'UDF en 1992-1995.
 Union du Peuple français, parti politique gaulliste fondé en 2007.
 Union pacifiste de France, association libertaire fondée en 1961.
 Forum ukrainien-polonais (Ukrainian-Polish Forum).
 Up-Country People's Front, parti politique sri lankais.

Entreprises 
 Universal Pictures France (production cinématographie).
 Uranus Productions France (production cinématographie).
 UPF (éditeur de cartes postales).
U Proximité France (coopérative de commerçants).

Enseignement supérieur 
 Université de la Polynésie française.
 Université Pompeu Fabra (Barcelone).
 Université de Passo Fundo (Brésil).
 Presse universitaire de Floride (Universitary Press of Florida).

Sport, Loisirs, Culture 
 Union portugaise de football.
 Union des plaisanciers français.
 Union des poètes francophones.

Religion 
 Universal Peace Federation, entité de la secte Moon.

Autre 
 Acronyme de « Ultra Passionate Fans » terme anglais utilisé pour décrire certains fans que l'on retrouve autour des univers tels que Star Wars ou Star Trek.

Références

Homonymie